Ра может быть буквой или знаком следующих письменностей: ﺭ «ра» — название 9-й буквы арабского алфавита;
 Ռ «ра» — название 28-й буквы армянского алфавита;
 ረ, ራ — амхарские буквы, передающие варианты слога «ра»;
 र, ड़, ढ़, र्ह «ра» (ra, ṛa или rha) — буквы в письменности деванагари;
 ら и ラ — японские знаки кана, читающиеся как «ра»;
 Ԗ «ра» — 23-я буква старой (1924−1927) письменности мокшанского языка.

См. также 
 Р
 Ҏ
 Ра (значения)